Осмийтримолибден — бинарное неорганическое соединение, интерметаллид
осмия и молибдена
с формулой MoOs,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Осмийтримолибден образует кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа P mn,
параметры ячейки a = 0,49712 нм, Z = 2,
структура типа оксида вольфрама WO
.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 2210 °С 
и имеет область гомогенности 24÷25 ат.% осмия .

Примечания